Салаш Црнобарски је насеље у Србији у општини Богатић у Мачванском округу. Према попису из 2011. било је 1134 становника.

Галерија

Демографија 
У насељу Салаш Црнобарски живи 1110 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 42,5 година (41,8 код мушкараца и 43,2 код жена). У насељу има 418 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,22.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Знамените личности 
 Јанко Веселиновић, српски књижевник

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)
 Сателитска мапа (-{Google maps}-)

Насељена места у Богатићу
Насељена места у Мачванском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији